Купата на УЕФА 2006/07 е 36-ото издание на този турнир.

Първи квалификационен кръг 
Първите срещи се състоят на 13 юли, а реваншите са на 27 юли 2006 г.

Втори квалификационен кръг 
Първите срещи се играят на 10 август, реваншите са на 24 август 2006 г.

Първи кръг 
Първите срещи се играят на 14 септември, реваншите са на 28 септември 2006 г.

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E 

1 Срещата е прекъсната при резултат 3:0 за повече от 20 минути, тъй като полицията използва сълзотворен газ, за да се справи с безредиците в сектора с привърженици на Фейенорд.

Група F

Група G

Група H

Шестнайсетинафинал 
Първите срещи се играят на 14 и 15 февруари, реваншите са на 22 февруари 2007 г.

2 Фейенорд са дисквалифицирани от УЕФА заради изстъпленията от 30 ноември при гостуването срещу Нанси. Ето защо Тотнъм Хотспър продължават автоматично в осминафинала.

Осминафинал 
Първите срещи се играят на 8 март, реваншите са на 14 и 15 март 2007 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се играят на 5 април, реваншът е на 12 април 2007 г.

Полуфинал 
Първите срещи се играят на 26 април, реваншите са на 3 май 2007 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2006/07
 Купа Интертото 2006

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 2006/07

Лига Европа